XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (również XVI Konkurs Chopinowski) – 16. edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, która odbyła się w dniach 2–23 października 2010 w Warszawie. Konkurs został zorganizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w 200. rocznicę urodzin kompozytora. Wcześniej w dniach 12–30 kwietnia 2010 odbyły się eliminacje.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji do udziału w konkursie głównym zakwalifikowano 81 pianistów z 22 krajów. W wyniku rezygnacji trzech pianistów, ostatecznie w konkursie wystąpiło 78 z nich (w tym szesnastu kolejny już raz).

Przesłuchania konkursowe zostały podzielone na trzy etapy, które odbyły się w dniach: 3–7 października, 9–13 października oraz 14–16 października. Koncerty finałowe trwały od 18 do 20 października. Konkurs wygrała Rosjanka Julianna Awdiejewa. W dniach 21–23 października odbyły się trzy koncerty laureatów. Dyrektorem konkursu był Albert Grudziński.

Eliminacje 
Do konkursu mogła zgłosić się osoba w przedziale wieku 17–30 lat. Do 1 grudnia 2009 kandydat poza zgłoszeniem musiał m.in. dołączyć nagranie DVD, na którym uwidoczniono jego repertuarową grę wyszczególnionych w Regulaminie konkursu odpowiednich utworów Fryderyka Chopina. Chęć udziału wyraziło w ten sposób 335 pianistów. Powołana przez organizatora konkursu 10-osobowa komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu i obejrzeniu materiałów kandydatów, zakwalifikowała 11 marca 2010 do eliminacji 215 pianistów z 35 krajów. W dniach 12–30 kwietnia zostały przeprowadzone eliminacje w sali kameralnej Filharmonii Narodowej, w których występy pianistów oceniało powołane 17-osobowe międzynarodowe jury pod przewodnictwem Andrzeja Jasińskiego.

Trzej pianiści zostali zakwalifikowani do konkursu głównego bez udziału w eliminacjach: zdobywczyni głównej nagrody na 8. Narodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Miami w 2010 – Claire Huangci (Stany Zjednoczone), zdobywca drugiej nagrody (pierwszej nie przyznano) na XIII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie w 2007 – Mirosław Kultyszew (Rosja) oraz Daniił Trifonow (Rosja).

Program eliminacji obejmował wyłącznie utwory Fryderyka Chopina, grane z pamięci, do których mogły wejść odpowiednio: etiudy, mazurki, nokturny, scherza, ballady, fantazje lub barkarole. Każdy z pianistów wykonał 6 utworów (w tym obowiązkowo trzy etiudy i jeden mazurek).

Konkurs

Kalendarium

Uczestnicy

Repertuar 
Zgodnie z tradycją, w konkursie wykonywane były wyłącznie utwory Fryderyka Chopina. Regulamin stanowił, że uczestnicy mieli do wyboru określone utwory spośród dostępnych grup, grane z pamięci.

Wybierane utwory 
W I etapie pianiści najchętniej wybierali: Etiudę C-dur op. 10 nr 1, Etiudę gis-moll op. 25 nr 6 i Etiudę a-moll op. 25 nr 11, bowiem zagrało je 18 pianistów. Nikt natomiast nie zdecydował się w tym etapie na wybór Nokturnu fis-moll op. 48 nr 2, a tylko raz zagrano Etiudę es-moll op. 10 nr 6 (Francuz Guillaume Masson) i Nokturn G-dur op. 37 nr 2 (Chińczyk Tong Xin).

W II etapie pianiści najchętniej wybierali Andante spianato i Poloneza Es-dur op. 22, bowiem zagrało je 15 pianistów, Barkarolę Fis-dur op. 60 (14 pianistów) i Poloneza fis-moll op. 44 (14 pianistów). Nikt natomiast nie zdecydował się w tym etapie na wybór repertuarowych Mazurków op. 41, a Mazurki op. 30 zagrała tylko jedna pianistka (Rosjanka Julianna Awdiejewa). Z utworów dodatkowych uzupełniających program repertuarowy tego etapu pianiści najchętniej wybierali Preludium cis-moll op. 45 (5 pianistów). Zróżnicowana była liczba utworów wykonywanych w tym etapie przez pianistów od minimum 7 do maksimum 19 (Francuzka Hélène Tysman i Chińczyk Tong Xin).

W III etapie wszyscy pianiści (20) mieli zagrać Polonez-Fantazję As-dur op. 61, ponieważ był to utwór obowiązkowy, ale po rezygnacji z występu Rosjanina Jurija Szadrina zagrało go ostatecznie 19 pianistów. Ponadto pianiści najchętniej wybierali Sonatę h-moll op. 58, bowiem zagrało ją 12 pianistów i Sonatę b-moll op. 35 (8 pianistów). Nikt natomiast nie zdecydował się w tym etapie na wybór repertuarowej Sonaty c-moll op. 4. Z utworów dodatkowych uzupełniających program repertuarowy tego etapu nie było wyróżniającego się utworu, pianiści bowiem wybierali różne utwory. Zróżnicowana była liczba utworów wykonywanych w tym etapie przez pianistów od minimum 3 do maksimum 20 (Chinka Rachel Wai-Ching Cheung).

W finale ośmioro pianistów wykonało Koncert fortepianowy e-moll op. 11, a dwoje Koncert fortepianowy f-moll op. 21

W konkursie głównym pianiści najchętniej wybierali: Balladę f-moll op. 52 (21 pianistów) i Barkarolę Fis-dur op. 60 (21 pianistów). Z repertuarowego wykazu utworów nikt z pianistów nie zdecydował się w konkursie głównym na zagranie Nokturnu fis-moll op. 48 nr 2 i Sonaty c-moll op. 4.

Fortepiany konkursowe 
Pianiści uczestniczący w XVI Konkursie Chopinowskim mogli wybrać fortepian, na którym będą grać podczas konkursu, spośród czterech instrumentów następujących marek: Fazioli, Kawai, Steinway oraz Yamaha. Fortepian Steinway wybrały 53 osoby, Yamaha – 11, Kawai – 10, a Fazioli 4 osoby.

Jury 
Do oceny przesłuchań konkursowych oraz podziału nagród powołano jury w następującym składzie:

System oceny występu pianistów 
Jurorzy oceniali występ pianisty na podstawie dwóch kryteriów, podanych w Regulaminie jury:

Oceny jurorów 
Każdy juror w konkursie mógł wydać maksymalnie 148 ocen (w tym 78 w etapie I, 40 w etapie II, 20 w etapie III i 10 w finale) oraz 138 deklaracji promocji, choć zdarzyły się wypadki mniejszej liczby ocen i deklaracji z powodu nieobecności bądź nieoceniania – z przyczyn regulaminowych – swojego studenta. Najbardziej trafnymi w deklaracjach promocji okazali się: Kevin Kenner, wydając tylko 22 deklaracji nietrafionych (promując pianistów, którzy odpadli czy też nie promując pianistów, którzy przeszli dalej) – co oznacza 83,5% trafnych deklaracji i Đặng Thái Sơn, wydając tylko 25 deklaracji nietrafionych – co oznacza 81,3% trafnych deklaracji. Natomiast mało trafnym jurorem w deklaracjach promocji okazał się Andrzej Jasiński, wydając aż 44 deklaracji nietrafionych – co oznacza 66,7% trafnych deklaracji. Najbardziej precyzyjnymi jurorami w ocenach pianistów okazali się: Katarzyna Popowa-Zydroń, której oceny korygowano tylko 14 razy – co oznacza 90,1% trafnych ocen i Đặng Thái Sơn, którego oceny korygowano tylko 15 razy – co oznacza 89,6% trafnych ocen. Natomiast mało precyzyjnymi jurorami w ocenach pianistów okazali się: Fu Cong i Philippe Entremont, których oceny korygowano aż 87 razy – co oznacza 40,8% trafnych ocen.

Przebieg konkursu

Koncert inauguracyjny 
Tradycyjnie, jak poprzednio XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina rozpoczął się uroczystym koncertem inauguracyjnym 2 października o godz. 20:00 z udziałem Marthy Argerich i Nelsona Freire, grających na dwa fortepiany w Filharmonii Narodowej utwory: Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franza Schuberta, Béli Bartóka i Johannesa Brahmsa.

I etap 
3 października 2010 rozpoczął się I etap konkursu. Jako pierwszy w tym etapie wystąpił Chińczyk He Peng Cheng. Uczestnicy przez pięć kolejnych dni występowali kolejno w dwóch sesjach: porannej (rozpoczynającej się o godzinie 10:00) i popołudniowej (rozpoczynającej się o godzinie 17:00). Każdy z pianistów wykonywał cztery wybrane utwory, wyszczególnione w Regulaminie konkursu dla tego etapu. 7 października Polak Gracjan Szymczak zakończył przesłuchania I etapu, po czym zebrało się jury konkursu w celu ustalenia listy osób zakwalifikowanych do przesłuchań II etapu.

Wyniki I etapu 
Po zakończeniu XVI Konkursu Chopinowskiego jego organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina odtajnił wyniki i podał punktację pianistów. Klasyfikacja pianistów po I etapie była następująca:

II etap 
Do drugiego etapu jury konkursu dopuściło 40 pianistów (w tym 4 Polaków):

Wyniki II etapu 
Klasyfikacja pianistów po II etapie była następująca:

III etap 
Tuż przed północą 13 października zostały ogłoszone wyniki II etapu. W trzecim etapie wystąpiło 19 pianistów (w tym dwoje Polaków: Marcin Koziak i Paweł Wakarecy):

Wyniki III etapu 
Klasyfikacja pianistów po III etapie była następująca:

Finał 
Do finału konkursu awansowało 10 pianistów w tym Polak Paweł Wakarecy, który wystąpił w nim 18 października o godz. 20:00. Wyniki III etapu ogłoszono 16 października po południu. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej dyrygował Antoni Wit.

Wyniki finału 
Klasyfikacja pianistów po finale była następująca:

Koncerty towarzyszące konkursowi 
W dniu 17 października w związku z uroczystościami związanymi z obchodem 161. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina w bazylice św. Krzyża wykonywano Requiem Wolfganga Amadeusa Mozarta w interpretacji Orchestre des Champs-Élysées pod dyrekcją Philippe Herreweghe'a. Koncert został powtórzony dzień później w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Nagrody i wyróżnienia 
Ogłoszenie wyników nastąpiło 20 października podczas konferencji prasowej. Koncert laureatów odbył się dzień później o godz. 20:00 w Sali Stanisława Moniuszki, Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. 22 października o godz. 12:00 w Filharmonii Narodowej wręczono nagrody pozaregulaminowe.

Zwyciężczyni konkursu Julianna Awdiejewa wykonała podczas konkursu następujące utwory:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

2010 w muzyce
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, 16
2010 w Warszawie